Peruzzo – cognome italiano
 Aldo Peruzzo (1924-2013) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giovanni Battista Peruzzo (1878-1963) – arcivescovo cattolico italiano
 Sebastiano Peruzzo (1980) – ex arbitro di calcio italiano
 Valentina Peruzzo (1960) – ex cestista italiana

Pagine correlate 

 Peruzzi (disambigua)